Hormenio es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Hormenio, hijo de Cércafo, padre de Astidamía y Amíntar. Murió a manos de Heracles cuando su hija rechazó al héroe, que ya estaba casado con Deyanira. Tras atacar y matar a Hormenio en su propio dormitorio, Heracles violó a Astidamía, que quedó embarazada de un niño al que llamaron Clesipo.

Hormenio, uno de los telquines, los nueve monstruos marinos, hijos de Ponto y Talasa, que tenían cabeza de perro y cola de serpiente o de pez.

Hormenio, un guerrero troyano muerto por Polipetes durante la Guerra de Troya.

Hormenio, un guerrero troyano muerto por Teucro.

Hormenio, padre de Ctesio, rey de la isla de Siria. Ctesio es el padre de Eumeo.

Hormenio, uno de los guerreros de la armada de los Siete Contra Tebas.

Hormenio, rey de Hormenión en Tesalia.

Hormenio de Zacinto, uno de los pretendientes de Penélope. Fue muerto por Odiseo.

Referencias